Alexandru Darida – pittore statunitense
 Clelio Darida – politico italiano
 Vladimír Darida – calciatore ceco